Hreljići je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Marčana, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 116 stanovnika te 44 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji